El término crucero puede referirse a:

Arquitectura 
 Crucero, espacio en que se cruzan la nave mayor de una iglesia y la que la atraviesa.
 Arco crucero, arco que une en diagonal dos ángulos en la bóveda por arista.
 Crucero, cruz de piedra, de dimensiones variables, que se coloca en el cruce de caminos y en los atrios.

Botánica 
 El nombre vulgar de diversas especies del género Colletia.

Naval

Uso civil 
 Crucero, tipo de barco de pasajeros.
 Ferry-crucero, navío que combina las características de un crucero de pasajeros y un Ro-Ro.
 Crucero, tipo de barco de recreo.

Uso militar 
 Crucero, buque de guerra de gran velocidad y radio de acción:
Tipos de crucero
 Crucero ligero.
 Crucero pesado.
 Crucero protegido.
 Crucero acorazado.
 Crucero de batalla.
 Crucero auxiliar.
 Misil de crucero, tipo de misil.

Motociclismo 
 Motocicleta crucero, un tipo de motocicleta.

Geografía 
 Crucero (Chile), localidad chilena perteneciente a la comuna de Río Bueno en la provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Chile.
 Crucero (Perú), localidad peruana ubicada en la Provincia de Carabaya, región Puno en Perú y capital del distrito homónimo.

Velocidad 
 Velocidad de crucero, la velocidad constante de un vehículo.